Claudia Marcella was de naam van de dochters van Gaius Claudius Marcellus en Octavia Thurina minor.
Claudia Marcella maior
Claudia Marcella minor